Max Adler (sociolog), brat glazbenika Oskara Adlera
 Max Adler (skladatelj)
 Max Adler (filantrop) 
 Max Adler (povjesničar) 
 Max Adler (pisac) 
 Max Adler (kemičar)
 Max Adler (fizičar)
 Max Adler (glumac)
 Max Kurt Adler